Death or Glory é o quinto álbum de estúdio da banda alemã Running Wild, lançado em 1989. Além do álbum, também foram lançados os singles "Wild Animal" e "Bad to the Bone", e também o clipe da mesma.

Em 2019, a Metal Hammer o elegeu como o 17º melhor álbum de power metal de todos os tempos.

Faixas 

Álbuns de 1989
Álbuns de Running Wild